Romi je lahko:

 Romi, moško osebno ime
 Romi, žensko osebno ime
 Romi, etnična skupina